Okręty US Navy o nazwie USS „Richard E. Byrd”

 Pierwszy USS „Richard E. Byrd” (DDG-23) był niszczycielem typu Charles F. Adams. Zwodowany w 1962 roku i skreślony z listy jednostek floty w 1992 roku. Sprzedany do Grecji jako magazyn części. Zatopiony jako okręt-cel w 2003 roku.
 Drugi USNS „Richard E. Byrd” (T-AKE-4) był okrętem zaopatrzeniowym typu Lewis and Clark. Zwodowany w 2007 roku.

Richard E. Byrd